est un terme anglais signifiant postcombustion.

musique
 Afterburner, un album de ZZ Top sorti en 1985 ;

jeux vidéo
 After Burner, une série de jeux vidéo créée par Sega en 1987 :
 After Burner, le premier jeu de cette série ;

autre
 Afterburner, un modèle d'attraction foraine.